Andorra – microstato dell'Europa sud-occidentale
 Andorra – comune della provincia di Teruel in Spagna
 Andorra – album di Caribou del 2007
 Andorra la Vella – capitale del Principato di Andorra
 Andorra-Sierra de Arcos – comarca dell'Aragona
 Andorra all'Eurovision Song Contest – Partecipazioni del Principato di Andorra all'Eurovision Song Contest dal 2004 al 2009
 Andorra Club de Fútbol – società calcistica con sede nel comune spagnolo di Andorra, Teruel, Aragón, Spagna
 Futbol Club Andorra – società calcistica con sede nella città de Andorra la Vella, Andorra.
 Andorra Red Cross – croce rossa del Principato di Andorra

Pagine correlate 
 Andora